Фишер, Адам: Фишер, Адам Андреевич (1799—1861) — российский философ, профессор философии и педагог.
 Фишер, Адам (1889—1943) — польский этнограф.
 Фишер, Адам (род. 1949) — венгерский дирижёр.